Джака (Geaca) — село у повіті Клуж в Румунії.
 Джака (комуна) — комуна у повіті Клуж в Румунії.

Див. також 
 Граніт Джака (;  27 вересня 1992, Гнілане) — швейцарський футболіст.